Egyedül a sötétben – 1982-ben bemutatott amerikai film Jack Sholder rendezésében
 Egyedül a sötétben – 2005-ben bemutatott kanadai-német-amerikai film Uwe Boll rendezésében